Lingua picena settentrionale o lingua della stele di Novilara, lingua isolata non decifrata attestata nell'antico Piceno (codice ISO 639-3 nrp)
Lingua picena meridionale, o semplicemente lingua picena, lingua osco-umbra parlata nell'antichità dal popolo dei Piceni (codice ISO 639-3 spx)